Pölitz ist der Name von geographischen Gegenständen:

 Pölitz, Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Pölitz (Laage), Ortsteil der Stadt Laage im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Pölitz, deutscher Name von Police (Woiwodschaft Westpommern), Stadt in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Dürre Pölitz, rechter Oberlauf des Mitterweißenbachs vom Gspranggupf im Stadtgebiet von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Burg Pölitz bei Gedelitz in Niedersachsen

Pölitz ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Heinrich Ludwig Pölitz (1772–1838), deutscher Historiker
 Hans-Günther Pölitz (* 1952), deutscher Kabarettist

Pölitz steht weiterhin für:
 Hydrierwerke Pölitz, ehemals größte deutsche synthetische Benzinwerke bei Stettin

Siehe auch:
 Politz
 Böhlitz